Cette page contient les pages d'homonymie de Ech, ech et ECH.

Ech

Nom 
Ech est un nom qui peut désigner :
 Ech, une lettre supplémentaire de l'alphabet latin.

Abréviation 
Ech est une abréviation qui peut désigner :
  ;
 .

Patronyme 

 Abou El Kassem Ech-Chabi ;
 Idriss Ech-Chergui ;
 Maamar Ech-Cheikh ;
 Mohammed ech-Cheikh.

Toponyme 

 Mejen Ech Chitan ;
 Hodh Ech Chargui.

ECH

Sigle 

ECH est un sigle qui peut signifier :
 Embedded contact homology (en français, Homologie de Floer), en mathématiques, une adaptation de l'homologie de Morse en dimension infinie ;
 Epichlorohydrin (en français, épichlorohydrine), un composé organochloré toxique, incolore et à forte odeur d'ail.

Abréviation